Le Football Club Pyunik (en ), plus couramment abrégé en FC Pyunik, est un club arménien de football fondé en 1992 et basé à Erevan, la capitale du pays.

Historique 
 1992 : fondation du club sous le nom de Homenetmen Erevan 
 1995 : le club est renommé Pyunik Erevan
 1996 : première participation à la Coupe d'Europe (C3, saison 1996/97)
 1997 : première participation à la Coupe d'Europe (C1, saison 1997/98)
 1999 : le club se retire du championnat et repart sous le nom d'Armenikum Erevan
 2000 : le club accède à la  et reprend son nom de Pyunik Erevan
 2001 : le club est champion dès son retour en

Bilan sportif

Palmarès

Bilan par saison 
Légende

Bilan européen 
Légende
  
  
  
  
  

Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier.

Personnalités du club

Présidents 
 Arthur Soghomonyan

Entraîneurs 

 Levon Yablukyan (2000-2001)
 Samvel Darbinyan (2001-2002)
 Oscar López (2002-2003)
 Mihai Stoichiță (2003-2004)
 Vardan Minassian (2004-2005)
 Henk Wisman (2005-2006)
 Samvel Petrosyan (2006-2007)
 Armen Gyulbudaghyants (2007-2008)
 Vardan Minassian (juin 2008-décembre 2011)
 Suren Chakhalyan (janvier 2012-novembre 2012)
 Vardan Minassian (novembre 2012-janvier 2013)
 Rafael Nazaryan (janvier 2013-novembre 2013)
 Varazdat Avetisyan (novembre 2013-décembre 2013)
 Sargis Hovsepian (décembre 2013-juillet 2016)
 Artak Oseyan (août 2016-mai 2017)
 Armen Gyulbudaghyants (juin 2017-août 2017)
 Alexei Eremenko (août 2017-octobre 2017)
 Armen Gyulbudaghyants (octobre 2017-juin 2018)
 Andreï Talalaïev (juin 2018-avril 2019)
 Aleksandr Tarkhanov (avril 2019-octobre 2019)
 Suren Chakhalyan (octobre 2019-janvier 2020)
 Roman Berezovsky (janvier 2020-juillet 2020)
 Artak Oseyan (depuis juillet 2020)

Joueurs emblématiques

Identité visuelle

Notes et références

Liens externes 
 
 

FC Pyunik